El nombre Pierre Lemieux puede referirse a:

Pierre Lemieux (1947-...) este un economista e escritor libertarien canadiense. 
Pierre Lemieux (1963-...) este un  hombre políticos canadiense, el diputado conservador de Glengarry-Prescott-Russell.